

Persone
 Alex Di Giorgio (1990) – nuotatore italiano
 Anna Maria Di Giorgio (1897-1961) – docente universitaria e ricercatrice italiana
 Antonino Di Giorgio (1867-1932) – generale e politico italiano, ministro della guerra del Regno d'Italia
 Benedetto di Giorgio, detto anche Benedetto da Faenza o Benedetto da Siena, noto anche con lo pseudonimo di Maestro Benedetto (1485-1550) – ceramista italiano
 Biagio di Giorgio da Traù, (...–1449) – pittore dalmata
 Ettore di Giorgio (1887-1971) – incisore e pittore italiano.
 Massimo Di Giorgio (1958) – ex altista italiano
 Raffaele Di Giorgio (...–...) – allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Umberto di Giorgio (1882-1943) – generale italiano

Altro
 Di Giorgio – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, nella contea di Kern, in California